Mottet se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Séraphin Joseph Mottet
 Seraphin Joseph Mottet